Салон Китти может также означать:

 «Салон Китти» (нем. Salon Kitty) — элитный публичный дом в Берлине, использовавшийся германскими спецслужбами для шпионажа во время Второй мировой войны.
 «Салон Китти (фильм)» — один из фильмов классика эротического кино Тинто Брасса.